Centraal Bureau Fondsenwerving (Nederland)
 Commissie voor het Bank- en Financiewezen, thans Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (België)
 Confederação Brasileira de Futebol, de Braziliaanse voetbalbond
 Cyprus Badminton Federation, de Cypriotische badmintonbond